Владимир Васильевич Кобринский (16 сентября 1873,  Белозирка, Лановецкий район, Тернопольская область — 7 сентября 1958, Коломыя, УССР) — украинский искусствовед и этнограф, вдохновитель-организатор и первый директор Музея народного искусства Гуцульщини.

Биография 
Родился в семье учителя. Является племянником греко-католического священника о. Иосафата Кобринского — выдающегося культурно-общественного и религиозного деятеля, публициста и мецената.

Окончил Коломенскую гимназию и Львовскую учительскую семинарию, после чего учительствовал в 1896—98 гг., а затем работал контролером на железнодорожных станциях.

Со студенческих лет интересовался народным искусством Гуцульщины, собирал изделия народных мастеров края, старинные орудия труда, документы, привлекал к этому делу общественность. В 1926 году собранные им экспонаты были размещены в Народном доме «Просвещения» в Коломые.

В ноябре 1934 года состоялось официальное открытие Музея народного искусства Гуцульщины. Попутно, при непосредственном участии Владимира Кобринского, были созданы музеи в городах — Рогатине, Бережанах, Теребовле.

В. Кобринский был участником ежегодных съездов польских и украинских музееведов: выступал за объединение западно-украинских земель с остальной Украиной в составе УССР, за что подвергался преследованию со стороны польских властей.

Во время второй мировой войны Владимиру Кобринскому удалось сохранить ценные музейные экспонаты.

Источники, ссылки, литература 
 На сайте Института истории Украины 
 ІміС УРСР. Івано-Франківська область. К., 1971
 Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України: Становлення і розвиток. К., 1989.
 Митці України: Енциклопедичний довідник. К., 1992;
 , т. 3. Лв., 1994
 Мистецтво України: Біографічний довідник. К., 1997

Искусствоведы Украины
Этнографы Украины